Lebak, municipalità delle Filippine nella Provincia di Sultan Kudarat
Lebak, reggenza dell'Indonesia nella Provincia di Banten